Alfredo Pérez Rubalcaba – politico spagnolo
 Alexis Rubalcaba – ex pugile cubano
 Gonzalo Rubalcaba – pianista, percussionista e compositore cubano